Miejscowości
 Buchta – część wsi Manasterz, w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica

 Sztuka kulinarna
 buchty – drożdżowe ciasto złączone z mniejszych bułeczek (bucht)
 buchta – regionalnie, rodzaj ciasta (placka) drożdżowego
 buchta – drożdżowa kluska (pyza) gotowana na parze

 Inne

 buchta – zwój liny ułożony specjalnie w taki sposób, aby można było z tej liny od razu skorzystać (rozwinąć) bez ryzyka splątania
 buchta – miejsce zryte przez dziki poszukujące pożywienia

Przypisy